Towada – jezioro w Japonii
 Towada – miasto w Japonii